Lady Elizabeth Georgiana Shakerley CVO (née Anson ;  - ) est une organisatrice de fêtes et cérémonies britannique et une mondaine de la famille Anson. Lady Elizabeth est une cousine de la reine  et sœur de Patrick Anson,  de Lichfield.

Biographie 
Née le  au château de Windsor, Lady Elizabeth est la fille de Thomas Anson, vicomte Anson, et de son épouse Anne Bowes-Lyon, future princesse de Danemark. Sa mère est une nièce de la reine Elizabeth (plus tard la reine mère).  est son parrain. Elle fait ses études à Downhall School, dans le Hertfordshire. En 1960, son grand-père paternel, le  de Lichfield, meurt et son frère, Patrick, hérite du titre et de la demeure familiale, Shugborough Hall, près de Great Haywood, dans le Staffordshire. Malgré la transmission du domaine au National Trust pour payer les droits de succession, le comte conserve un appartement pour lui et sa sœur.

Ses parents divorcent en 1948. Par la suite, sa mère épouse le prince George Valdemar de Danemark et s'installe à Paris. Son père meurt en 1958.

À la suite du stress de la planification de son propre bal de débutante en 1959, Lady Elizabeth fonde la firme  en 1960. À partir de là, elle organise des fêtes pour sa cousine, la reine . Parmi les événements notables qu'elle a planifiés, on trouve le mariage de Sting, le  de Margaret Thatcher, les  et  d', le mariage du diadoque Paul de Grèce et de Marie-Chantal Miller, et une réception pour les familles royales étrangères la veille du mariage du prince William et de Catherine Middleton. En 2000, elle planifie trois événements consécutifs pour la famille royale britannique, le  du prince William le , le  de la princesse Anne le  et le  de la princesse Margaret le .

En tant que belle-fille d'un prince danois, Lady Elizabeth assiste à de nombreux événements royaux en Europe continentale, notamment les célébrations du  du roi et de la reine de Norvège à Oslo, et les funérailles du grand-duc Jean de Luxembourg. En 1966, Lady Elizabeth est demoiselle d'honneur lors du mariage de la princesse Beatrix des Pays-Bas et de Claus von Amsberg. En 2018, Lady Elizabeth assiste au banquet d'État donné par  en l'honneur du roi et de la reine des Pays-Bas au palais de Buckingham.

Lady Elizabeth meurt le  à l'âge de .

Mariage et famille 
Le , elle épouse Sir , , à l'abbaye de Westminster. La princesse Anne est demoiselle d'honneur. Lady Elizabeth et Sir Geoffrey Shakerley divorcent en 2009. Ils ont une fille et deux petits-enfants :

 Fiona Elizabeth Fenella Shakerley (née le ), qui épouse en 2004 Edward Brocas Burrows ; ils ont deux enfants :
 Noah Burrows (né le ) ;
 Ruby Burrows (né le ).

Honneurs 
  ().

Ascendance

Références 

Socialite britannique
Noblesse britannique du XXe siècle
Noblesse britannique du XXIe siècle
Commandeur de l'ordre royal de Victoria
Naissance en juin 1941
Naissance à Windsor (Royaume-Uni)
Décès en novembre 2020
Décès à Londres
Décès à 79 ans